

Верхнячка — селище міського типу, Черкаська область, Уманський район
 Верхнячка — село, Львівська область, Стрийський район
 Верхнячка — річка в Уманському районі Черкаської області, права притока Уманки, басейн Південного Бугу.